Gundelfingen est le nom de deux communes d'Allemagne :
 Gundelfingen, dans le Bade-Wurtemberg ;
 Gundelfingen an der Donau, en Bavière.